Tipsligan 1994 bestod av 14 lag, en utökning med två jämfört med föregående år, och Tampereen Pallo-Veikot (TPV) från Tammerfors blev finländska mästare. De två nykomlingarna, KuPS och FC Oulu, placerade sig sist och föll ur Tipsligan omedelbart.

Tabell

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1994 i Finland
Fotbollssäsongen 1994
1994